Euzebiusz Smolarek (né en 1981), footballeur polonais ;
 Joanna Smolarek (née en 1965), sprinteuse polonaise ;
 Waldemar Smolarek (né en 1937), artiste polonais ;
 Włodzimierz Smolarek (1957-2012), footballeur polonais et père d'Euzebiusz.

Patronyme polonais